Niemcy:
 Feldberg – dzielnica Müllheimu
 Feldberg – dzielnica gminy Feldberger Seenlandschaft w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte; do 1999 miasto
 Feldberg – najwyższy szczyt Schwarzwaldu
 Feldberg (Schwarzwald) – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Zobacz też:
 Großer Feldberg